El Camí de Fórnols era un camí dels termes municipals de Castell de Mur, en terres de Vilamolat de Mur, a l'antic terme de Mur, i de Tremp, a l'antic terme de Fígols de Tremp, al Pallars Jussà. És en part desaparegut.

Arrenca del poble de Puigverd, en direcció sud, passa a ponent de l'Era de Vidal, i a llevant de la Solana de Francisquet, travessa la llau de Cercallons, passa a llevant de l'Obac del Músic, a ponent de les Vinyes, a llevant del Solà del Músic i va a travessar el barranc de Fórnols a prop de la Font de Fórnols. Travessa les llaus de Llució i de Nofret, i va a buscar el vessant septentrional del Serrat de Purredó. Hi fa tota la volta pel costat de llevant, i al cap d'un tros es perd, a 761,7 metres d'altitud

Enllaços externs 
 Camí de Fórnols al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Fornols
Geografia de l'antic municipi de Fígols de Tremp